Mistrzostwa Ameryki U-20 w piłce ręcznej kobiet (PanAmericano) – oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o zasięgu kontynentalnym, organizowany cyklicznie przez PATHF w latach 1993–2018 mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce złożonej z zawodników do lat dwudziestu. W imprezie mogły brać udział wyłącznie reprezentacje państw, których krajowe federacje piłki ręcznej były oficjalnymi członkami PATHF. Turniej służył również jako eliminacja do mistrzostw świata U-20.

Turnieje

Tabela medalowa

Tabela wyników